YWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Winisk (Canada)